

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Kurzacze – część wsi Wilcza Wola w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Dzikowiec
 Kurzacze – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów 
 Kurzacze – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Kunów